Stal Gorzów Wielkopolski – polski męski klub piłki ręcznej.
 Stal Gorzów Wielkopolski – polski klub żużlowy, wielokrotny drużynowy mistrz kraju.